Evania () — род наездников из семейства Evaniidae. Встречаются повсеместно.

Распространение 
Всесветное, благодаря космополитному виду . Другие виды приурочены к Старому Свету и Центральной Америке.

Описание 
Наездники среднего и мелкого размера. Основная окраска тёмная, усики 13-члениковые. Голова немного сплюснута. Жвалы однозубые. В переднем крыле 7 замкнутых ячеек, развиты жилки RS+M. Задние ноги и яйцеклад длинные. Брюшко мелкое, сжатое с боков, на длинном стебельке прикрепляется высоко на заднегрудке. Самки наездников откладывают свои яйца в оотеку тараканов. Космополитный вид  паразитирует на американском таракане () и на чёрном таракане ()

Классификация 
В Палеарктике около 10 видов. Ранее род включал почти половину всех видов семейства эванииды. Но после дополнительного изучения типовых материалов из более 100 видов этого рода, многие переведены в состав других родов (Acanthinevania, Evaniella, Parevania, Prosevania, Szepligetella).

Виды 

 Evania abrahami
 Evania agraensis
 Evania albofacialis
 Evania angolensis
 Evania animensis
 
 Evania argenteocaudata
 Evania bicarinata
 Evania bonariensis
 Evania borneana
 Evania brevipes
 Evania canaliculata
 Evania carinigera
 Evania caspia
 Evania cellularis
 Evania chilensis
 Evania chinensis
 Evania congica
 Evania cribrata
 Evania curtigena
 Evania curvinervis
 Evania demeijerei
 Evania dubia
 Evania eos
 Evania erythrocneme
 Evania erythrothorax
 Evania excavata
 Evania fascialis
 Evania friburgensis
 Evania fulvospina
 Evania fumipennis
 Evania giganteipes
 Evania hewitti
 Evania hirtipes
 Evania hunteri
 Evania johni
 Evania kuchingensis
 Evania mackenziei
 Evania magrettii
 Evania muelleri
 Evania mukerjii
 Evania nurseana
 Evania oblonga
 Evania oculatula
 Evania opaca
 Evania paraensis
 Evania parvula
 Evania platensis
 Evania platycephala
 Evania porteri
 Evania postfurcalis
 Evania rodwayi
 Evania rubrofasciata
 Evania rufescens
 Evania sanctipauli
 Evania satanas
 Evania simlaensis
 Evania sinicola
 Evania stenochela
 Evania subspinosa
 Evania szepligetii
 Evania tinctipennis
 Evania trivandrensis
 Evania unipunctata

Филогения 
Кладограмма взаимоотношений с другими родами надсемейства.

См. также 
 Archisphex crowsoni
 Melittosphex burmensis

Примечания

Литература 
 
 

Эванииды
Роды перепончатокрылых